Desa Klapasawit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klapasawit (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 109,12), Jawa Tengah, 
 Desa Klapasawit (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,33), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar